Mường Tè (huyện in Lai Châu)
 Mường Tè (xã in Lai Châu)
 Mường Tè (thị trấn in Lai Châu)
 Mường Tè (Sơn La)